Ya es 1/2 día en China fue un Late Show creado por Sony Entertainment Television en el año 2007, conducido por Luis Chataing y Arturo Hernández se transmitía para toda Latinoamérica los domingos a la media noche en el Canal Sony.

Durante la primera temporada, el programa era transmitido los martes en primetime. Diseñado bajo el formato de un late show convencional, estaba dividido en sketches humorísticos que trataban los temas de actualidad más discutidos en Latinoamérica y contaba con la presencia de distinguidos invitados internacionales. El programa era conducido por Luis Chataing y Arturo Hernández, venezolano y mexicano respectivamente y el acompañamiento musical de la banda "The Ki-Lat Jazz" bajo la dirección de Eduardo Tejedo. Este show era de los pocos programas originales de Sony Entertainment Television. Existen otros proyectos como: Latin American Idol, Nada Que Ver y FusionA2.

El show era previamente grabado desde la Ciudad de México en los estudios Churubusco Azteca y retransmitido a toda América Latina.

Conductores 

Luis Chataing
Locutor y Conductor de radio y televisión. De origen venezolano es recordado por su programa de radio El monstruo de la mañana, el Late Show "Ni tan tarde" y "Así Lo Veo".

Arturo Hernández
Recordado por ser de la primera generación de conductores de MTV Latin América, también Presentaba desde México el programa "Conexión".

Primera Temporada - Invitados 

Programa 1
Carlos Ponce,
Natalia Lafourcade,
Reik

Programa 2
Ana de la Reguera,
Gloria Trevi,
Pambo

Programa 3
Wilmer Valderrama
Liquids

Programa 4
Coti, Carlos Trejo

Programa 5
Michelle Rodríguez, Los Amigos Invisibles

Programa 6
Judy Reyes, La Gusana Ciega, Molotov

Programa 7
Maribel Verdú, Volován

Programa 8
Pilar Montenegro, Daddy Yankee

Programa 9
Guillermo Arriaga, Kudai

Programa 10
María Conchita Alonso, Los Dynamite

Programa 11
Amaury Nolasco, Timbiriche

Programa 12
Enrique Iglesias

Programa 13
Álex Ubago, Martha Higareda

Programa 14
Marisol Nichols, Miranda, Bengala

Programa 15
Café Tacuba, Fernanda Romero, Termo

Programa 16
Bruno Campos, Jesse y Joy

Programa 17
Ana Claudia Talancón, Emmanuel, Kinky

Programa 18
Jorge Drexler, Belanova

Programa 19
Patricia, Erika de La Vega, Liquits

Programa 20
Alfonso Cuarón, Panda

Programa 21
Se emitió un resumen con los mejores momentos y detrás de cámaras del programa.

Segunda Temporada - Invitados 

Programa 1
Alejandra Guzmán
Los Simuladores; Alejandro Calva, Arath de la Torre, Tony Dalton

Programa 2
David Bisbal,
Luis Roberto Guzmán "El Pantera"
6 Million Dollar weirdo

Programa 3
Jaime Camil y
M. Pokora

Programa 4
Rob Schneider
María José

Programa 5
Rebecca de Alba,
Erika de La Vega, Monchi Balestra y
Caramelos de Cianuro (Invitado Musical)

Programa 6
Cecilia Suárez
Brozo
David Cavazos (Invitado musical)

Programa 7
Candela Ferro,
Los Concorde

Programa 8
Ana Serradilla,
El elenco de Avenida Q: Luis Gerardo Méndez, Mónica Huarte, Enrique Madrid y Mario Sepulveda. Y Ximena Sariñana (Invitado musical)

Programa 9
RBD Christopher Uckerman, Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Poncho Herrera. Maite Perroni no asistió por estar grabando una telenovela.

Programa 10
Kathryn Morris,
Robots Ganadores campeonato "Micro Sumo"

Programa 11
Nestor Carbonell,
Ha.ash

Programa 12
Facundo y Omar Chaparro,
Jesús Ochoa

Programa 13
William Moseley,
El elenco de "Mujeres Asesinas": María Rojo, Alejandra Barros, Damayanti Quintanar y Jumbo (Invitado musical)

Programa 14
Bárbara Mori,
Nikki Clan

Programa 15
Wisin & Yandel

Programa 16
Danielle Panabaker, Pedro Fernández, Chetes (Invitado musical)

Programa 17
Kate del Castillo & Humberto Zurita, Motel

Programa 18
Beto Cuevas y Kudai

Programa 19
Luis Fonsi y Roque Valero

Programa 20
Fernanda Motta y Aleks Syntek

A esos 20 capítulos se le sumaron 4 programas especiales donde se exhiben las mejores entrevistas y actuaciones musicales de la temporada. El propio Chataing introduce y despide dichos especiales desde el mismo estudio del programa pero semivacío de decorados, sin público y casi en penumbras.

Especial 1
Jaime Camil, Rebecca de Alba y Alejandra Guzmán

Cancelación 
En marzo de 2009 a pocas semanas de haber sufrido un accidente en moto, Chataing anunciaba en su programa radial De nuevo en la mañana que abandonaba el proyecto para dedicarse a su monólogo Así lo veo.

Hermanamiento 
 Buenafuente España

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial 

Programas de televisión de Estados Unidos